Meissner kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Daniel Friedrich Meissner
 Carl Friedrich Wilhelm Meissner

Robotskapade auktorsförkortningar